Holzhof bezeichnet:
 Holzhof (Holzlager), einen Hof oder eingefriedeten Platz zur Aufbewahrung von Brenn- und Bauholz

Holzhof bezeichnet folgende Orte:
 Holzhof (Hoflößnitz), ein ehemaliger Holzhof und ein Kulturdenkmal in der Stadt Radebeul, Sachsen
 Holzhof Elsterwerda, eine Sportstätte in der Stadt Elsterwerda, Brandenburg

Holzhof bezeichnet folgende Ortschaften:
 Holzhof (Friedrichshafen), Ortsteil der Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Holzhof (Breitnau), Ortsteil der Gemeinde Breitnau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Holzhof (Schönwald im Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Schönwald im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Holzhof (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern
 Holzhof (Au in der Hallertau), Ortsteil der Gemeinde Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Holzhof (Blindheim), Ortsteil der Gemeinde Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Holzhof (Loitzendorf), Ortsteil der Gemeinde Loitzendorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Holzhof (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Holzhof (Reichertshausen), Ortsteil der Gemeinde Reichertshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Holzhof (Rieseby), Ortsteil der Gemeinde Rieseby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Holzhof (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Holzhof (Schwarzhofen), Ortsteil des Marktes Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern
Holzhof (Solingen). Hofschaft in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Holzhof (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern

Holzhof bezeichnet auch:
 Holzhof Zeil, ein Unternehmen in der Stadt Leutkirch im Allgäu, Baden-Württemberg
 Holzhof-Verlag, ein Comic-Verlag in Dresden

Siehe auch:
 Hölzlhof